Vingt-Décembre ou XX-Décembre ou 20-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
20 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 

 Le  : Abolition de l'esclavage à La Réunion, proclamée par le Commissaire général de la République Sarda-Garriga, en application du décret du 27 avril 1848.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Vingt-Décembre » et « XX-Décembre »

Graphie « 20-Décembre »

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 20 de Diciembre » ou « Veinte de Diciembre »
 Mexique : événements non connus
 (Calle) (del) 20 de Diciembre, à Huejutla, dans l'État de Hidalgo.
En roumain, « 20 Decembrie 1989 »
 Roumanie : événements non connus
Strada 20 Decembrie 1989, à Timișoara, dans le județ de Timiș.

Références et localisations

Références

Localisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
20